Die Football League Third Division 1946/47 war die 20. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga und die erste Spielzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit den Doncaster Rovers und Cardiff City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Swansea Town und Newport County nahmen in der folgenden Drittligasaison 1947/48 zwei Plätze in der Third Division South ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Southport und Halifax Town sowie im Süden Norwich City und Mansfield Town erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1947/48 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde Mansfield Town vom Süden in den Norden umgruppiert.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1946-47 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1946/47
Fußballsaison 1946/47